

Localidades

Druid Hills (Geórgia)
Druid Hills (Kentucky)
Ou ainda:
North Druid Hills

Desambiguações de topônimos